Get steht für:

 das hebräische Wort für Scheidebrief
 Get – Der Prozess der Viviane Amsalem, israelisch-französischer Spielfilm aus dem Jahr 2014

GET steht als Abkürzung für:

 Georgsmarienhütte Eisenbahn- und Transport GmbH, Eigentümerin der Bahnstrecke Georgsmarienhütte–Hasbergen
 Gesamtschule Emschertal in Duisburg
 GET-Anforderung im HTTP, siehe Hypertext Transfer Protocol #HTTP-Anfragemethoden
 Groupe des Écoles des Télécommunications, heute Institut Mines-Télécom
 Flughafen in Geraldton, Westaustralien (IATA-Code)

Siehe auch:

Abkürzung